Deuben – dzielnica Freital
 Deuben – dzielnica Teuchern